Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2012 byla juniorská hokejbalová akce roku 2012.

Účastníci

Stadiony

Základní skupiny

Skupina A 
Ve skupině A hrají mužstva USA, Kanady a Německa.

Zápasy

Tabulka

Skupina B 
Ve skupině A hrájí mužstva Česka, Švýcarska, Slovensko a Velké Británie.

Zápasy

Tabulka

B-Pool

Skupina 

Zápasy

Tabulka

Utkání o 6. místo 
Zápasy

Utkání o 5. místo 
Zápasy

A-Pool

Skupina 

Zápasy

Tabulka

Utkání o 3. místo 
Zápasy

Finále 
Zápasy

Konečné pořadí týmů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky MS 2012
 Přímé přenosy všech zápasů

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2012
Hokejbal v Česku
Sportovní události v Písku
Sport v Česku v roce 2012